Bedford steht für:
 Bedford, Hauptstadt der englischen Grafschaft Bedfordshire 
 Borough of Bedford, eine Unitary Authority in England
 Bedford (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Bedford (Familienname), englischer Familienname
 Bedford (Fahrzeughersteller), britischer Nutzfahrzeughersteller
 Bedford College, College der University of London
 Bedford Institute of Oceanography in Dartmouth, Kanada
 Markenname des ehemaligen britischen Automobilherstellers Wilson Bros (1904)

Bedford ist der Name folgender Orte

in Australien:
 Bedford (Western Australia)

in Kanada:
 Bedford (Durham), in Ontario
 Bedford (Frontenac County), in Ontario
 Bedford (Nova Scotia)
 Bedford (Québec)

in Südafrika:
 Bedford (Südafrika), eine Kleinstadt am Fuße der Winterberge in der Gemeinde Nxuba, Distrikt Amathole, Provinz Ostkap in Südafrika

in den Vereinigten Staaten:
 Bedford (Alabama), im Lamar County
 Bedford (Illinois), im Pike County
 Bedford (Indiana), im Lawrence County
 Bedford (Iowa), im Taylor County
 Bedford (Kentucky), im Trimble County
 Bedford (Louisiana), im Madison Parish
 Bedford (Massachusetts), im Middlesex County
 Bedford (Michigan), im Calhoun County
 Bedford (Missouri), im Livingston County
 Bedford (Montana), im Broadwater County
 Bedford (New Hampshire), im Hillsborough County
 Bedford (New York), im Westchester County
 Bedford (North Carolina), im Pitt County
 Bedford (Ohio), im Cuyahoga County
 Bedford (Pennsylvania), im Bedford County
 Bedford (Tennessee), im Bedford County
 Bedford (Texas), im Tarrant County
 Bedford (Virginia), im Bedford County
 Bedford (Washington), im Pacific County
 Bedford (Wyoming), im Lincoln County
 Bedford–Stuyvesant, im Kings County, New York
 Bedford Center, im Westchester County, New York
 Bedford Corners, im Cattaraugus County, New York
 Bedford Four Corners, im Westchester County, New York

weitere geographische Objekte:
 Bedford Brook, Fließgewässer im Strafford County, New Hampshire
 Bedford Wash, Fließgewässer im Riverside County, Kalifornien
 Bedford Lake, See im Lake County, Minnesota
 Bedford Incline, Mine im Lander County, Nevada
 Bedford Quarry, Mine im Lawrence County, Indiana
 Bedford Oil Field, Ölfeld im Andrews County, Texas
 Bedford Center Historic District, Park im Middlesex County, Massachusetts
 Bedford Hills Memorial Park, Park im Westchester County, New York
 Bedford Village Historic District, Park im Westchester County, New York
 Bedford Village Memorial Park, Park im Westchester County, New York

im NRHP gelistete Objekte:
 Bedford Baptist Church, in Bedford, Ohio, ID-Nr. 02001618
 Bedford Building, in Boston, Massachusetts, ID-Nr. 79000368
 Bedford Center Historic District, in Bedford, Massachusetts, ID-Nr. 77000165
 Bedford Commercial Historic District, in Bedford, Iowa, ID-Nr. 02001032
 Bedford Corners Historic District, in Portville, New York, ID-Nr. 03000590
 Bedford County Alms House, in Bedford, Pennsylvania, ID-Nr. 88002378
 Bedford County Jail, in Shelbyville, Tennessee, ID-Nr. 75001728
 Bedford Courthouse Square Historic District, in Bedford, Indiana, ID-Nr. 95000704
 Bedford Creek Bridge, in Hounsfield, New York, ID-Nr. 89001617
 Bedford Depot, in Bedford, Massachusetts, ID-Nr. 03000791
 Bedford Historic Meetinghouse, in Bedford, Virginia, ID-Nr. 78003182
 Bedford House, in Bedford, Iowa, ID-Nr. 77000560
 Bedford Oil Company Station, in Bedford, Iowa, ID-Nr. 99000831
 Bedford Plantation, in Natchez, Mississippi, ID-Nr. 78001576
 Bedford Presbyterian Church, in Bedford, New Hampshire, ID-Nr. 07000554
 Bedford Public Library, in Bedford, Iowa, ID-Nr. 83000405
 Bedford Road Historic District, in Armonk, New York, ID-Nr. 85002903
 Bedford Springs Hotel Historic District, in Bedford, Pennsylvania, ID-Nr. 84001413
 Bedford Town Hall, in Bedford, New Hampshire, ID-Nr. 84000530
 Bedford Township Hall, in Bedford, Ohio, ID-Nr. 02001455
 Bedford Village Historic District, in Bedford, New York, ID-Nr. 73001285

Siehe auch:
 Bedford County, Verwaltungseinheiten in den Vereinigten Staaten
 Bedford Heights
 Bedford Hills
 Bedford Historic District
 Bedford Island
 Bedford Park
 Bedford Springs
 Bedford Township
 New Bedford Inlet